Mironow (russ. Миронов) oder Mironowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Mironow (* 1984), russischer Radrennfahrer

 Arseni Dmitrijewitsch Mironow (1917–2019), russischer Testpilot, Aerodynamiker und Hochschullehrer
 Boris Olegowitsch Mironow (* 1972), russischer Eishockeyspieler
 Diana Ildarowna Mironowa (* 1996), russische Billardspielerin
 Dmitri Olegowitsch Mironow (* 1965), russischer Eishockeyspieler
 Filipp Kusmitsch Mironow (1872–1921), Kosak, Offizier der Kaiserlich Russischen Armee, ab 1918 Kommandeur der Roten Armee
 Jekaterina Stepanowna Mironowa (* 1977), russische Skeletonpilotin

 Leonid Witaljewitsch Mironow (* 1998), russischer Fußballspieler
 Marija Andrejewna Mironowa (* 1973), russische Schauspielerin
 Maxim Mironow (* 1981), russischer Sänger (Tenor)
 Sergei Michailowitsch Mironow (* 1953), russischer Politiker
 Stepan Iljitsch Mironow (1883–1959), sowjetischer Geologe

 Waleri Leonidowitsch Mironow (* 1939), russischer Physiker

Mironov steht für:
 (3624) Mironov, Asteroid